Kanz ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Kanz (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler
 Gerd Kanz (* 1966), deutscher Maler
 Heinrich Kanz (1927–2017), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Joseph Kanz (* 1949), deutscher Dirigent, Komponist und Musikarrangeur

Siehe auch:
 Kanz ed-Dawla († 1333), der erste muslimische König des nubischen Reiches von Makuria
 Kanzianiberg, Weiler am Nordrand der Karawankenvorberge in Kärnten
 Cantius, Cantianus und Cantianilla († 304), überlieferte Namen von drei Geschwistern und Märtyrern der diokletianischen Christenverfolgung
 Kantz
 Canz
 Cantz